

Persone
 Anna Gaspari – conduttrice radiofonica sammarinese
 Antonio Gaspari – architetto italiano
 Diana Gaspari – giocatrice di curling italiana
 Fabio De Gaspari – ex atleta italiano
 Gaetano Gaspari – compositore, bibliotecario e storico musicale italiano
 Gianfranco Gaspari – ex bobbista italiano
 Giuseppe Gaspari – ex calciatore italiano
 Leopoldo Gaspari – bobbista italiano
 Maria Gaspari – giocatrice di curling italiana
 Mitja Gaspari – politico ed economista sloveno
 Pietro Gaspari – pittore e scenografo italiano
 Remo Gaspari – politico e avvocato italiano
 Rinaldo Gaspari – regista italiano

Altro
 16973 Gaspari – asteroide
 Gruppo E. Gaspari – srl italiana